Музей Пусана (, ) — крупнейший в Пусане и один из крупнейших в Республике Корея исторических музеев. Находится в Пусане, в округе Намгу. В музее выставлены более 25 тысяч исторических экспонатов, связанных с историей и культурой Пусана.  Директор музея — Ли Вонбок.

Исторические музеи Республики Корея
Музеи Пусана
Намгу (Пусан)